Шипитбаал () — мужское имя. Известные носители:
 Шипитбаал I — царь Библа (начало IX века до н. э.)
 Шипитбаал II — царь Библа (вторая половина VIII века до н. э.)
 Шипитбаал III — царь Библа (около 500 до н. э.)